Grădinari se poate referi la:

Grădinari, Bihor
Grădinari, Caraș-Severin
Grădinari, Giurgiu
Grădinari, Iași
Grădinari, Olt

Vezi și 
Grădiștea